Cena - termo de teatro, cinema e audiovisual
Ou ainda:
CENA - sigla do Centro de Energia Nuclear na Agricultura
John Cena - lutador estadunidense
Gurgel Cena - modelo de automóvel

Veja também
Sena
Senna
Scena

Desambiguação